Flexió (nyelvészet)
 Flexió (orvostudomány)